

Algemeen
 Het Engelse woord voor werkelijkheid
 Realityserie, een televisieprogramma waarin de realiteit wordt getoond
 In real life (internetterm), internetjargon voor "in het werkelijke leven"

Muziek
 Reality (album), een muziekalbum van David Bowie uit 2003
 A Reality Tour, een tournee ter promotie van dit album
 A Reality Tour (film), een DVD van deze tournee
 A Reality Tour (album), een album van deze tournee
 Reality (Lost Frequencies), een nummer van Lost Frequencies uit 2015

Overig
 Réalité (film), een Franse film uit 2014 met als internationale titel Reality